Pascagoula (pleme)
 Pascagoula (rijeka)